Фурка може да се отнася за:

 Диалектен вариант на хурка;
 Фурка, село в община Дойран, Северна Македония;
 Фурка, село в дем Касандра, Гърция;
 Фурка, село в дем Коница, Гърция;
 Фурка, бивше село във Воденско, Гърция;
 Фурка, проход в Швейцарските Алпи;
 Фурка, железопътен тунел в Швейцарските Алпи.